Chicon est un terme utilisé pour désigner le légume de différentes plantes, selon les régions : 

 le chicon ou endive, cultivar de Cichorium intybus (chicorée sauvage) ;
 la laitue romaine, variété de Lactuca sativa (laitue cultivée).

Voir également 
 Witloof

Flore (nom vernaculaire)